Por Branch pode estar à procura de:

Pessoas
Arthur Branch
James Branch Cabell
Michelle Branch
Oscar Branch  Colquitt
Branch

Localidades
Branch (Arkansas)
Branch (Terra Nova e Labrador)

Ou ainda:
Long Branch
North Branch
West Branch

Desambiguação